Beruete puede referirse a:

Topónimos 
Beruete, concejo español del municipio de Basaburúa Mayor, en Navarra.

Apellidos 
Aureliano de Beruete, pintor y político español.
Aureliano de Beruete y Moret, historiador del arte español, director del Museo del Prado, hijo del pintor Aureliano de Beruete.